Leukonoë bezeichnet in der griechischen Mythologie:

 Leukonoë (Tochter des Poseidon), eine Tochter des Poseidon und der Themisto
 Leukonoë (Mutter des Philammon), die Mutter des Philammon
 Leukonoë (Minyade) eine Tochter des Minyas, siehe Minyaden

Die Bedeutung diese Mädchennamens ist nach Paul Barié "Freundin mit dem hellen Verstand" und in dieser Bedeutung von Horaz bewusst als Anrede benutzt in Zusammenhang mit seinem berühmten "Carpe diem".